Grand Prix Portugalska 1988 (oficiálně XXII Grande Prémio de Portugal) se jela na okruhu Estoril v Estorilu v Portugalsku dne 25. září 1988. Závod byl třináctým v pořadí v sezóně 1988 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1988
Grand Prix Portugalska